

Cinema
Freaks of Nature film del 2015 diretto da Robbie Pickering
Scherzi della natura (Freaks of Nature) – serie-tv del 2019 diretto da Robbie Pickering

Musica
Freak of Nature – gruppo musicale statunitense
Freak of Nature – album del 1993 dei Freak of Nature
Freak of Nature – album del 2001 di Anastacia
Freaks of Nature – album del 1999 delle Drain STH
Freaks of Nature – album del 1995 dei Kansas